Polonio puede referirse a:

Polonio, un elemento químico;
Cabo Polonio, balneario y accidente geográfico del departamento de Rocha, Uruguay;
Parque nacional Cabo Polonio, área protegida del departamento de Rocha, Uruguay;
Oceanía del Polonio, balneario del departamento de Rocha, Uruguay.